Чемпионы мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам

Список чемпионов мира по шоссейно-кольцевым гонкам на мотоциклах с 1949 года по настоящее время.

Гонки MotoGP – это премьер-класс шоссейно-кольцевых мотогонок.

Первый чемпионат мира был проведён в 1949 году и является старейшим из мотоциклетных чемпионатов.
На первом чемпионате 1949 года были представлены 4 класса: 500 см³, 350 см³, 250 см³ и 125 см³. С 1962 добавился ещё один – 50 см³. В 1982 перестал существовать 350-кубовый чемпионат, а двумя годами позже в самой младшей категории объём двигателей был увеличен с 50 см³ до 80 см³. Впрочем, это не спасло малокубатурный класс и в 1989 году он прекратил своё существование.

В 2003 году 990-кубовые 4-тактные моторы заменили 2-тактных 500 см³ двигатели и новый топовый класс получил название MotoGP. В 2011 году ребрендингу подверглась и категория 250 см³ – объем двигателей увеличился до 600 см³, а сам класс стал называться Moto2. Затем настала очередь 125 см³. На смену «четвертушкам» пришёл Moto3 с 4-тактными моторами объемом 250 см³.
 
За свою почти 70-летнюю историю чемпионат мира насчитывает много выдающихся мотогонщиков, но самым успешным вот уже 40 с лишним лет является итальянец Джакомо Агостини. На его счету 15 чемпионских титулов. 13 титулов у испанца Анхеля Ньето, по 9 – у итальянских мотогонщиков Валентино Росси, Карло Уббиали и британца Майка Хэйлвуда.

Многократные чемпионы

 Статистика по сезонам 

 Количество побед в Гран-При во всех классах 

 Количество поулов в Гран-При во всех классах 

Гонщики, участвующие в чемпионате текущего года, выделены полужирным'''.

Чемпионы мира (год за годом)

Ссылки 
 Официальный сайт MotoGP

Мотогонки Гран-при
Спортивные достижения и статистика
МГП